Ситиу-Нову:

 Ситиу-Нову — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Ситиу-Нову — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.

См. также 
 Ситиу-Нову-ду-Токантинс